Il doppio del torneo di tennis WTA Bayonne 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Patricia Tarabini e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Rachel McQuillan e Catherine Tanvier che si sono ritirate sul punteggio di 6–3.

Teste di serie

 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Catherine Suire (semifinali)

 Leila Meskhi /  Andrea Strnadová (semifinali)
 Patricia Tarabini /  Nathalie Tauziat (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1991